Giovanni di Nicola –  pittore di Siena del XIV secolo
 Giovanni di Nicolao Arnolfini – mercante e mecenate italiano del XV secolo